Jerzy Cybulski (ok. 1890–1942) – adwokat, taternik
 Jerzy Cybulski  Kula (1925–1998) – powstaniec warszawski
 Jerzy Cybulski – polski aktor